tlenek technetu(IV), 
 tlenek technetu(V), 
 tlenek technetu(VI), 
 tlenek technetu(VII),